USP17L19 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 4-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 530 амінокислот, а молекулярна маса — 59 658.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, протеаз, тіолових протеаз. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як убіквітинування білків. 
Локалізований у ядрі, ендоплазматичному ретикулумі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 4

Цистеїнові протеази